Това е списъкът с епизоди на сериала „Клюкарката“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2007-2008

Сезон 2: 2008-2009

Сезон 3: 2009-2010

Сезон 4: 2010-2011

Сезон 5: 2011-2012

Сезон 6: 2012 

Клюкарката